Cheshire megye (New Hampshire)
Cheshire, Anglia